Octolasmis är ett släkte av kräftdjur. Octolasmis ingår i familjen Poecilasmatidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Långhalsar och havstulpaner
Octolasmis